

Geografia

Austria 
 Königsdorf – comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)
 Königsdorf – frazione di Sankt Agatha, comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)

Germania 
 Königsdorf – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Königsdorf – quartiere di Frechen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)